AČR může znamenat: 

 Armáda České republiky
 Autoklub České republiky

Podobná zkratka 
 AVČR

Externí odkazy